S&S :

 S&S - Sansei Technologies : constructeur d'attractions (manèges et montagnes russes) américain.
 Stop & Start : Système d'arrêt-démarrage automatique de véhicule.